Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Tomás Carbonell 0-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Tomás Carbonell (finale)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Olivier Delaître (secondo turno)

 Karol Kučera (primo turno)
 Gérard Solvès (secondo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Marcos Ondruska (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1994